El Dorado –  mityczna kraina obfitująca w złoto

Miejscowości w Kolumbii:
 El Dorado – miasto w departamencie Meta

Miejscowości w Wenezueli:
 El Dorado – miasto w stanie Bolívar

W USA:
 El Dorado – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 El Dorado – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 El Dorado (ang. El Dorado Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 El Dorado (ang. El Dorado Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 hrabstwo El Dorado (ang. El Dorado County) – hrabstwo w stanie Kalifornia

W Polsce:
 Teatr „El Dorado” w Getcie Warszawskim w latach 1941–1942

Muzyka:
 El Dorado – singel zespołu Iron Maiden promujący album The Final Frontier
 El Dorado – album studyjny Shakiry
 El Dorado – album studyjny amerykańskiego piosenkarza 24kGoldn

Film:
 El Dorado – izraelski film z 1963
 El Dorado – amerykański film z 1966
 El Dorado – hiszpański film z 1988 roku

Inne:
 Cadillac Eldorado – model luksusowego samochodu osobowego, produkowanego w różnych wersjach przez firmę Cadillac w latach 1953 – 2003